Aser (אָשֵׁר) is in het Bijbelboek Genesis een van de zonen van Jakob en Zilpa, de slavin van Lea, en de stamvader van de Joodse stam Aser.

Zijn naam komt van het Hebreeuwse Asjar, wat "voorspoedig, gezegend" betekent.

Op zijn sterfbed zegent Jakob Aser door te zeggen dat hij, afhankelijk van de gebruikte vertaling, "vette spijzen en koninklijke lekkernijen zal leveren", dan wel "een dienaar van koningen zal zijn".

Stamboom

Verwijzingen in de tekst 

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel